Darror steht für:

 Daror (Darror), Stadt in Äthiopien
 Darror (Fluss), Fluss in Somalia